ICC steht für:

 Immunocytochemistry, immunologische Labortechnik zur Visualisierung spezifischer Peptide oder Proteine
 Infinite conjugacy classes, Gruppen mit unendlichen Konjugationsklassen, siehe ICC-Gruppe 
 Information Coding Classification,  System zur Klassifizierung von Literatur oder anderer Informationen nach Wissensgebieten
 Institute Cargo Clauses, englische Seetransport-Versicherungsbedingungen
 Instantaneous Center of Curvature, das Rotationszentrum, um das sich z. B. mit Rädern angetriebene Fahrzeuge bewegen, siehe Momentanpol
 Integrated Cargo Carrier, Tragestruktur zur Nutzlastbeförderung im Space Shuttle
 Integrated Circuit Card, eine spezielle Plastikkarte mit eingebauter Elektronik, die Chipkarte

 Intel C++ Compiler (Informatik)
 Intercountry Committees von Rotary International

 Intercultural Communicative Competence, Interkulturelle Kommunikation
 International Association for Cereal Science and Technology (Internationale Gesellschaft für Getreidewissenschaft und -technologie)
 International Cartographic Conference, siehe Internationale Kartographische Vereinigung #Internationale Kartographische Konferenz
 International Certificate of Competence for Operators of Pleasure Craft (Internationaler Sportbootführerschein)
 International Chamber of Commerce, Internationale Handelskammer
 International Champions Cup, Fußballturnier-Serie
 International Code Council, eine US-Baunormungsgesellschaft
 International Color Consortium, bzw. das International Color Committee, welches die Standardisierung von Farbmanagementsystemen unterstützt; siehe ICC-Profil (Farbprofil)
 International Commerce Centre (Entwicklungsname Union Phase 7), mit 484 Metern und 108 Etagen höchster Wolkenkratzer in Hongkong
 International Computing Centre, Internationales Rechenzentrum, Rechenzentrum der Vereinten Nationen
 International Council for Competition Climbing, historische Dachorganisation für Wettkampfklettern
 International Cricket Council, in der Sportart Cricket
 International Criminal Court, Internationaler Strafgerichtshof
 Internationales Congress Centrum Berlin (ICC Berlin), ehemaliges Kongresshaus
 Internet Chess Club, Internet-Schachclub
 Interstate Commerce Commission, ehem. US-Regulierungsbehörde des Eisenbahnverkehrs
 Intra Class Correlation, Intra-Klassen-Korrelation, ein Maß für die Beobachterübereinstimmung in den empirischen Sozialwissenschaften
 Item Characteristic Curve, mathematische Funktion   
 Inuit Circumpolar Council, der internationale Rat der Inuit-Völker in der Nordpolarregion
 Intraklassen-Korrelationskoeffizient, englischsprachig Intraclass correlation coefficient, eine statistische Größe zur Quantifizierung der Übereinstimmung

Abkürzung